Ел Тепозал има више значења:

 Ел Тепозал (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозал (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику